Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1933 го́да  () — 13-й чемпионат Латвии по футболу, седьмой под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1933
Футбол в Латвии в 1933 году